La controverse de Valladolid est un débat historique qui porta en 1550 sur le statut des Amérindiens. Elle a donné son nom à plusieurs œuvres :
 La Controverse de Valladolid, roman de Jean-Claude Carrière paru en 1992, adapté au théâtre en 1993 ;
 La Controverse de Valladolid, téléfilm réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe, sur un scénario de Jean-Claude Carrière.

Homonymie de titre